Giglio steht für

 eine Insel im Mittelmeer und Teil der gleichnamigen Gemeinde, siehe Giglio (Insel)
 eine Gemeinde in der Region Toskana in Italien, siehe Isola del Giglio
 eine Seeschlacht vor der gleichnamigen Insel im Jahr 1241, siehe Seeschlacht von Giglio
 die Kirche Santa Maria del Giglio in Venedig.
 ein etruskisches Handelsschiff dieses Namens, das etwa 600 v. Chr. vor der italienischen Westküste gesunken ist und dessen Ladung die archäologische Forschung über die Handelsbeziehungen der Etrusker vorangebracht hat.

Giglio ist der Familienname folgender Personen:

 Ermanno Giglio-Tos (1865–1926), italienischer Zoologe und Entomologe
 Franco Del Giglio (* 1993), argentinisch-italienischer Fußballspieler
 Paolo Giglio (1927–2016), Apostolischer Nuntius in Ägypten
 Rossella Giglio (* 1955), italienische Klassische Archäologin
 Sandro Giglio (1900–1979), italienischer Schauspieler
 Stefan Giglio (* 1979), maltesischer Fußballspieler
 Tony Giglio (* 1971), US-amerikanischer Drehbuchautor und Regisseur